Elkins ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Elkins (Arkansas)
 Elkins (New Hampshire)
 Elkins (New Mexico)
 Elkins (Tennessee)
 Elkins (West Virginia)
 Elkins Junction (West Virginia)
 Elkins Park (Arkansas)
 Elkins Park (Pennsylvania)
 Elkins Township (Washington County, Arkansas)

Elkins ist der Familienname folgender Personen:

 Aaron Elkins (* 1935), US-amerikanischer Kriminalschriftsteller
 Ben Elkins (1940–2021), US-amerikanischer Jazzmusiker und Hochschullehrer
 Caroline Elkins (* 1969), US-amerikanische Historikerin
 Charles Elkins (* 1947), österreichischer Schauspieler
 Corey Elkins (* 1985), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Davis Elkins (1876–1959), US-amerikanischer Politiker
 Gary Elkins (* 1966), englischer Fußballspieler
 Hillard Elkins (1929–2010), US-amerikanischer Theater- und Filmproduzent
 Larry Elkins (* 1943), US-amerikanischer Footballspieler
 Margreta Elkins (1930–2009), australische Opernsängerin (Mezzosopran)
 Marty Elkins (* ≈1960), US-amerikanische Jazzsängerin
 Mike Elkins (* 1966), US-amerikanischer Footballspieler
 Stanley Elkins (1925–2013), US-amerikanischer Historiker
 Stephen Benton Elkins (1841–1911), US-amerikanischer Politiker

Sonstiges:

 Mount Elkins, Berg im Enderbyland, Antarktika